Tomo kan syfta på:

Geografi

Indonesien 
1 Desa Tomo, administrativ by, Jawa Barat, 
2 Kecamatan Tomo, distrikt, Jawa Barat,

Mexiko 
3 Tomo, Mexiko, Sinaloa, Culiacán, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar